Bogenausbau steht im Bergbau für:

 Gelenkbogenausbau, gelenkiger Streckenausbau
 Gleitbogenausbau, nachgiebiger Streckenausbau
 Starrer Bogenausbau, starrer Streckenausbau